Padise (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Padise (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Lääne-Harju